Funar, albániai alközség 
Funar, kelet-timori település